Gorboduc (roi), roi des bretons insulaires (voir :en:Gorboduc)
 Gorboduc, pièce de théâtre basée sur son histoire.